Балье () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония
 Бальё () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия